C49 ou C-49 peut désigner :

 Douglas C-49, un avion de transport militaire américain ;
 Tumeur maligne du tissu conjonctif et des autres tissus mous, d'après la Classification internationale des maladies ;
 La Nébuleuse de la Rosette dans la constellation de la Licorne, notée C49 au Catalogue de Caldwell.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres